Regar-TadAZ (tadschikisch Регар ТадАЗ) ist ein Fußballverein aus Tursunsoda in Tadschikistan. Ab 2023 spielt der Verein in der zweithöchsten Liga des Landes, der Tajikistan First League.

Gegründet 1950 ist der Club seit den 2000er-Jahren einer der erfolgreichsten Vereine des Landes. Seit der ersten Meisterschaft nach der Unabhängigkeit, 1992, errang Regar-TadAZ sieben nationale Meisterschaften und gewann dreimal den nationalen Pokalwettbewerb. 2020 musste Regar-TadAZ jedoch den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Seit der ersten Teilnahme am AFC President’s Cup 2005 konnte der Verein dreimal den Wettbewerb gewinnen und gelangte ein weiteres Mal bis ins Halbfinale.

Vereinserfolge

National 
 Tadschikischer Meister: 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008
 Tadschikischer Vizemeister: 1992, 2000, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012
 Tadschikischer Zweitligameister: 2021
 Tadschikischer Pokalsieger: 2001, 2005, 2006, 2011, 2012
 Tadschikischer Pokalfinalist: 1992, 1995, 1999, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019

Kontinental 
 AFC President’s Cup
 Gewinner 2005, 2008, 2009
 Halbfinale 2007

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein in der TALCO Arena (), ehemals Metallurg-Stadion, in Tursunsoda () aus. Das Stadion (Koordinaten: ) hat ein Fassungsvermögen von 13.770 Personen.

Spieler 
Stand: März 2020

Saisonplatzierung

Trainerchronik

Beste Torschützen

Weblinks 
 Regar TadAZ in der Datenbank von transfermarkt.de
 Regar TadAZ in der Datenbank von soccerway.com

Einzelnachweise / Erläuterungen 

Tadschikischer Fußballverein
Nohijahoi tobei dschumhurij
Gegründet 1950